Ullersperger ist der Familienname folgender Personen:

 Chlodwig Ullersperger (1876–1944), deutscher Verwaltungsbeamter
 Johann Baptist Ullersperger (1798–1878), Arzt und Publizist